Velika nagrada Italije 1961 je bila sedma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1961. Odvijala se je 10. septembra 1961.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Phil Hill
| Ferrari
| 43
| 2:03:13,0
| 4
| 9
|-
! 2
| 46
|  Dan Gurney
| Porsche
| 43
| + 31,2 s
| 12
| 6
|-
! 3
| 12
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 43
| + 2:28,4
| 14
| 4
|-
! 4
| 60
|  Jackie Lewis
| Cooper-Climax
| 43
| + 2:40,4
| 16
| 3
|-
! 5
| 26
|  Tony Brooks
| BRM-Climax
| 43
| + 2:40,5
| 13
| 2
|-
! 6
| 40
|  Roy Salvadori
| Cooper-Climax
| 42
| +1 krog
| 18
| 1
|-
! 7
| 74
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 41
| +2 kroga
| 15
|
|-
! 8
| 62
|  Lorenzo Bandini
| Cooper-Maserati
| 41
| +2 kroga
| 21
|
|-
! 9
| 48
|  Maurice Trintignant
| Cooper-Maserati
| 41
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 10
| 16
|  Tim Parnell
| Lotus-Climax
| 40
| +3 krogi
| 27
|
|-
! 11
| 20
|  Henry Taylor
| Lotus-Climax
| 39
| +4 krogi
| 23
|
|-
! 12
| 58
|  Renato Pirocchi
| Cooper-Maserati
| 38
| +5 krogov
| 29
|
|-
! Ods
| 28
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 36
| Obesa
| 11
|
|-
! Ods
| 6
|  Richie Ginther
| Ferrari
| 23
| Motor
| 3
|
|-
! Ods
| 72
|  Gaetano Starrabba
| Lotus-Maserati
| 19
| Motor
| 30
|
|-
! Ods
| 44
|  Jo Bonnier
| Porsche
| 14
| Vzmetenje
| 8
|
|-
! Ods
| 8
|  Ricardo Rodríguez
| Ferrari
| 13
| Dovod goriva
| 2
|
|-
! Ods
| 32
|  Giancarlo Baghetti
| Ferrari
| 13
| Motor
| 6
|
|-
! Ods
| 50
|  Nino Vaccarella
| De Tomaso-Alfa Romeo
| 13
| Motor
| 20
|
|-
! Ods
| 22
|  Masten Gregory
| Lotus-Climax
| 11
| Vzmetenje
| 17
|
|-
! Ods
| 24
|  Graham Hill
| BRM-Climax
| 10
| Motor
| 5
|
|-
! Ods
| 10
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 8
| Pregrevanje
| 10
|
|-
! Ods
| 14
|  Brian Naylor
| JBW-Climax
| 6
| Motor
| 31
|
|-
! Ods
| 38
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 5
| Šasija
| 9
|
|-
! Ods
| 30
|  Jack Fairman
| Cooper-Climax
| 5
| Motor
| 26
|
|-
! Ods
| 42
|  John Surtees
| Cooper-Climax
| 2
| Trčenje
| 19
|
|-
! Ods
| 4
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 1
| Smrtna nesreča
| 1
|
|-
! Ods
| 36
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 1
| Trčenje
| 7
|
|-
! Ods
| 54
|  Roberto Bussinello
| De Tomaso-Alfa Romeo
| 1
| Motor
| 24
|
|-
! Ods
| 56
|  Wolfgang Seidel
| Lotus-Climax
| 1
| Motor
| 28
|
|-
! Ods
| 52
|  Roberto Lippi
| De Tomaso-Osca
| 1
| Motor
| 32
|
|-
! Ods
| 18
|  Gerry Ashmore
| Lotus-Climax
| 0
| Trčenje
| 25
|
|-
! DNQ
| 68
|  André Pilette
| Emeryson-Maserati
|
|
|
|
|-
! DNS
| 46
|  Edgar Barth
| Porsche
|
| Le treniral
|
|
|-
! DNS
| 58
|  Massimo Natili
| Cooper-Maserati
|
| Dirkal Pirocchi
|
|
|-
! WD
| 34
|  Alfonso Thiele
| Cooper-Climax
|
|
|
|
|-
! WD
| 64
|  Ernesto Prinoth
| Lotus-Climax
|
|
|
|
|-
! WD
| 66
|  Menato Boffa
| Cooper-Climax
|
|
|
|
|-
! WD
| 70
|  Michael May
| Lotus-Climax
|
| Brez dirkalnika
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1961
1961